

Хабомай (село) — колишнє японське село, що існувало на островах Хабомай. Ліквідоване 1959 року.

/ 

 Хабомай — спірні між Японією та Росією 
острови  на півдні Курильських островів.